Ви́ктор Анто́нов:
 Антонов, Виктор (род. 1972) — американский и французский дизайнер, художник, режиссёр, писатель.
 
 Антонов, Виктор Иванович (род. 1936) — советский ученый.
 Антонов, Виктор Николаевич (1931—1996) — советский и российский актёр.
 Антонов, Виктор Петрович (род. 1961) — художник-постановщик, сценограф.